Saiki bezeichnet:

 Saiki, eine Stadt in der japanischen Präfektur Ōita
 Saiki (Han), ein Lehen in Japan
 Saiki (Hiroshima), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Hiroshima (eingemeindet nach Hatsukaichi)

Saiki ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuto Saiki (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Mika Saiki (* 1971), japanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Pat Saiki (* 1930), US-amerikanische Politikerin
 Reika Saiki (* 1992), japanische Wrestlerin, Bodybuilding-Model, Idol und Metal-Sängerin
 Scott Saiki (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Tatsuhiko Saiki (* 1995), japanischer Grasskiläufer